Идэгути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Идэгути, Ёсукэ (род. 1996) — японский футболист, центральный полузащитник.
 Идэгути, Франциск Ксаверий Ититаро — католический священник, апостольский администратор апостольской префектуры Миядзаки, префект Кагосимы.